Binsenbach ist ein Gewässername:

 Binsenbach (Benze), linker Zufluss der Benze (zur Bigge) vor Rothemühle, Gemeinde Wenden, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Binsenbach (Desenbach), linker Zufluss des Desenbachs (zum Marbach) bei Rechberghausen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Binsenbach (Elsoff), linker Zufluss der Elsoff in Alertshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Binsenbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Gingen an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Binsenbach (Himmelreichsbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Himmelreichsbachs (zur Bibers) bei Starkholzbach, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Binsenbach (Hirtenbach), rechter Zufluss des Hirtenbachs (zum Trubbach, in Regnitz-Altarm zur Wiesent) bei Gosberg, Gemeinde Pinzberg, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Binsach
 Binsbach
 Binsengraben
 Binsenklinge